Le tournoi Torneo Internacional PSA Sporta 2015 est l'édition 2015 du tournoi de squash Torneo Internacional PSA Sporta qui se déroule du 26 au  à Guatemala. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 35 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild-card Josué Enríquez.

Omar Mosaad remporte la finale en s'imposant face à César Salazar, c'est son premiter titre depuis 2013.

Dotation et points 
En 2015, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2014-2015 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

2015
Sport au Guatemala en 2015
Squash en 2015
Sport en mai 2015